Vaucheriella peut désigner :
 Vaucheriella Gaillon, 1833, un genre d'algues ;
 Vaucheriella de Chambrier, 1987, un genre de cestodes.